Зака́ріас Марті́нес-Ну́ньєс (;  — ) — архієпископ Компостельський (1927—1933). Народився у Баньос-де-Вальдеарадосі, Іспанія. Вступив до Ордену августинців (1881). Прийняв таїнство священства (з 1888). Єпископ Уескський (1918—1922) і Віторійський (1922—1927). Біолог, доктор фізико-природничих наук (Мадридський університет, 1908). Учень Сантьяго Рамона-і-Кахаля. Професор августинської колегії в Ескоріалі. Помер у Сантьяго-де-Компостелі, Іспанія.

Біографія 
 : народився у Баньос-де-Вальдеарадосі, Іспанія.
 : прийняв перші чернечі обітниці, став августинцем.
 : у віці 23 років прийняв таїнство священства.
 : у віці 54 років призначений єпископом Уескським. 
 : у віці 54 років висвячений на єпископа Уескського. 
 : у віці 58 років призначений єпископом Віторійським.
 : у віці 58 років призначений архієпископом Компостельським. 
 : у віці 68 років помер Сантьяго-де-Компостелі, Іспанія.

Праці 

 Las dos filosofías, en RevAgu, 13 (1887), 472-490
 Una teoría de San Agustín, en LaCdeD, 16 (1888), 6-14, 78-87, 171-182, 217-224, 289-290.
 El parentesco del hombre. La inteligencia del bruto, en LaCdeD, 18 (1889), 523-535; 19 (1889), 9-16, 93-104, 145-161, 217-230, 299-308, 368-308, 433-445, 505-520. Reproducidos después en «La Hormiga de Oro», de Barcelona, y en «La Ilustración Católica», de Madrid.
 El Moderno Anticristo (Ernesto Renán), por el P. Zacarías Martínez, Imp. de A. Pérez Dubrull, Flor Baja, n. 22, Madrid 1890, 4.°, 66 pp., se publ. en «La España Moderna», año II, n. 16, abril, mayo y junio de 1890, pp. 79, 125 y 68.
 La penúltima lamentación de Renán, en LaCdeD, 22 (1890), 582-600.
 La fisiología de las Células. Discurso de la solemne apertura del curso académico de 1893-1894 en el Real Colegio de El Escorial pronunció, Imp. de Luis Aguado, calle de Pontejos, n. 8, Madrid 1893, 71 pp.; se publicó tqmbien en LaCdeD, 32 (1893), 421-436, 593-607. Después lo incluyó su autor en los «Discursos y Oraciones Sagradas», con el título: «La Providencia de Dios en el mundo microscópico» (Estudio de la Fisiología celular), y finalmente se reprodujo en los «Estudios biológicos», del autor (serie primera
 El Congreso científico internacional de los católicos, en LaCdeD, 34 (1894), 417-424.
 La antropología moderna, en LaCdeD, 34 (1894), 367-375; 35 (1894), 27-36, 255-266; 36 (1894), 27-36, 161-172, 340-348, 522-530; 37 (1895), 417-424; 38 (1895), 5-14, 334-341, 491-500; 39 (1896), 241-250, 503-513; 40 (1896), 331-340; 41 (1896), 172-181, 481-489; 42 (1897), 35-43, 177-187, 349-358; 43 (1897), 7-14, 251-262; 44 (1897), 503-515; 45 (1898), 173-182, 321-331; 46 (1898), 81-91, 241-251, 417-428; 47 (1898), 487-497, 633- 643; 48 (1899), 81-90, 431-439; 49 (1899), 161-170, 321-339, 481-492.
 Ciencia y Filosofía. Estudios biológicos, por el P. Zacarías Martínez-Núñez, agustino, Prólogo del Dr. Peña, Sáenz de Jubera Hermanos, Campomanes, 10, Imp. de Ricardo Rojas, Campomanes, n. 8, Madrid 1898, 8.°, XVI 402 pp.
 Oración fúnebre que con motivo del tercer Centenario de la muerte de Felipe II pronunció el P. Zacarías Martínez-Núñez en la Real Basílica de El Escorial, 13 de septiembre de 1898. Imp. de la Viuda e Hija de Gómez Fuentenebro, calle de Bordadores, n. 10, Madrid 1898, 39 pp.. Se publicó tamabén en en LaCdeD, 47 (1898), 7-39.
 La hipótesis del sueño, en LaCdeD, 45 (1898), 600-610.
 La Fe y las ciencias médicas. Discurso que con motivo de la fiesta dedicada por los médicos de Bilbao a sus Patronos San Cosme y San Damián, el 27 de septiembre de 1900, pronunció en la Iglesia de San Antón el P. Zacarías Martínez-Núñez, agustino, Imp. de Luis Dochao, calle Correo, 8, Bilbao 1900, 8.°, XII + 68 pp., con una biografía del P. Zacarías, por D. Carmelo de Echegaray Se publicó también en LaCdeD, 53 (1900), 190-213, 341-352, 414-429.
 La Cruz y el siglo XIX. Homenaje al Redentor del mundo. Discurso pronunciado en la Iglesia de San José de Madrid el día 30 de diciembre de 1900 ante la Real e Ilustre Archicofradía del Santísimo Cristo del Desamparo, Imp. de la Viuda e Hija de Gómez Fuentenebro, calle de Bordadores, n. 10, Madrid 1901, 23 pp.. Se publicó también en LaCdeD, 54 (1901), 5-15, 93-103.
 Erreurs de L’Optimisme scientifique. Deux lettres ouvertes a monsieur le Docteur D. E. L., Medicin a Madrid, sur M. Metchnikoff, profeseur a l’Institut Pasteur, de Paris. Traduction de M. L. de Casamayor, París, J. B. Bailliere et Fils, 8.°, 89 pp. (1903)- Se publicó también en LaCdeD, 61 (1903), 29-39, 89-108.
 Tu es Petrus, en LaCdeD, 50 (1903), 362-372.
 Oración fúnebre que con motivo del cuarto centenario de la muerte de Isabel la Católica pronunció en la villa de Medina del Campo el P. Zacarías Martínez-Núñez, agustino… el 26 de noviembre de 1904, Marcelino Tabarés, impresor, Trujillos, 7, Madrid 1904, 66 pp.. Se publicó también en LaCdeD, 65 (1904), 559-575, 641-657.
 La Fagocitosis, Imp. de la «Gaceta de Madrid», calle de Pontejos, n. 8, Madrid 1906, 15 pp.; se publicó también en LaCdeD, 80 (1903), 565-574, en la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, t. IV, n. 5 (mayo 1906).
 Estudios biológicos (2ª. serie). La herencia. Hipótesis acerca del sueño. Optimismo científico, Prólogo del Dr. Cajal, Sáenz de Jubera, Madrid 1907, 8.°, XXIV 332 pp.
 Estudios biológicos (3ª serie). La finalidad en la Ciencia. Prólogo del Dr. Cajal, Sáenz de Jubera. Hermanos, Madrid 1907 XI + 418 pp.- Publicado con anterioridad en LaCdeD, 51-58 (1900-1902).
 Dios Creador, Dios Redentor. Discurso que con motivo de la fiesta que los ingenieros de Minas dedican a su Patrona Santa Bárbara, pronunció en la iglesia de San José, de Madrid, 4 de diciembre de 1906, el P. Zacarías Martínez-Núñez, agustino… Est. Tip. de Enrique Teodoro, Amparo, 102, y Ronda de Valencia, 8. Madrid 1907, 39 pp. Se publicó tambien en LaCdeD. 72 (1911), 41-51. 102-110, 196-205.
 Inauguración del Oratorio de San José y San Luis (calle de Lista, Madrid. 16 febrero 1907). Fundado por doña Manuela Díez Bustamante, viuda de Gallo, en memoria de su difunto hijo el Excmo. Sr. D. José Luis Gallo y Díez de Bustamante, y confiado a los PP. Agustinos de la Provincia Matritense. Madrid, Impr Helénica 1907, 28 pp.
 Discursos y oraciones sagradas del P. Zacarías Martínez-Núñez, agustino…, Sáenz de Jubera, Hermanos…, Madrid 1907, 4.° m. (23 X 15), X 342 pp., en Impr. Helénica.  Comprende esta colección: 1) Tu es Petrus; 2) La providencia de Dios en el mundo microscópico; 3) Oración fúnebre de Felipe II; 4) Oración fúnebre de Isabel la Católica; 5) La fe y las ciencias médicas; 6) La Cruz y el siglo XIX; 7) Panegírico de San José de Calasanz; 8) El amor de una madre y el templo católico; 9) Dios Creador, Dios Redentor.
 Estudios biológicos: Un prólogo de Cajal y una advertencia del P. Zacarías, en LaCdeD, 73 (1907), 269-278.
. Conferencias científicas acerca de la evolución materialista y atea dadas en la iglesia de San Ginés, de Madrid, Impr. Helénica, Madrid 1910, 146 pp. Se publicó también en LaCdeD, 81 (1910), 353-363, 441-452, 529-543, 609-622; 82 (1910), 7-22.
 Plática pronunciada por el Rvdo. P. Fr. Zacarías Martínez-Núñez, Provincial de los Agustinos de El Escorial, en la solemnísima Vigilia general extraordinaria de Obediencia, celebrada en la noche del sábado 19 al domingo 20 de noviembre en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen, para conmemorar el primer centenario de la fundación de la Adoración Nocturna al Santísimo Sacramento en Roma, y reseña de dicha Vigilia, Impr. de José Blas y Comp., San Mateo, 1, Madrid 1910, 11 pp.
 La Bandera de Cristo. Oración sagrada del Rvdo. P. Fray Zacarías Martínez-Núñez, en la noche del 29 de junio de 1912, con motivo de la peregrinación efectuada por la Sección Adoradora ,Nocturna de Madrid, para imposición de distintivos, bendición y jura de bandera y fiesta de las espigas. en «La Lámpara del Santuario», año XLIII, agosto de 1912. n. 8, pp. 254-263.
 Exordio y conclusión del sermón del P. Zacarías, en «Reseña histórica del XXII Congreso Eucarístico Internacional», de Madrid 1912, pp. 311-318, reproducido en el tomo I de las «Actas del Congreso», pp. 480-482.
 Sermón pronunciado en la noche del 16 de mayo de 1915, en la fiesta organizada por la Adoración Nocturna, en la S. I. C. de Madrid, en LaCdeD, 108 (1917), 369-378, y en la «Reseña Histórica de la Custodia de la Sección Adoradora Nocturna de Madrid» (1917), pp. 21-27.
 La Juventud. Conferencia del Rvdo. P. Zacarías Martínez-Núfiez (agustino) pronunciada en la sesión pública de 13 de abril de 1918, celebrada bajo la presidencia de S. A. R. el Sermo. Infante D. Alfonso de Borbón y Borbón, Est. Tip. de Jaime Ratés, Costanilla de San Pedro, 6, Madrid 1918,), 41 pp. Se publicó también en LaCdeD, 113 (1918), 395-415.
 Carta Pastoral Primera que dirige a los fieles de su diócesis el Ilmo. Sr. Obispo de Huesca, Tip. de Viuda de Leandro Pérez, Huesca (1919), 36 pp.
 Durante su vida episcopal escribió más de un centenar de escritos pastorales: cartas pastorales, circulares, etc.
 Plática pronunciada por el Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo Oración en la fiesta de Santo Tomás de Aquino que predicó a los profesores de la Universidad Central y de los institutos del Cardenal Cisneros y San Isidro el Ilmo. Sr. Obispo de Huesca, Fray Zacarías Martínez-Núñez, 0. S. A., el día 14 de marzo de 1920, en la iglesia de San José, de Madrid, Tip. de la RABM, Madrid 1920. Se publicó también en LaCdeD, 121 (1920), 188-217, y en «El Universo», nn. 16 y 17 (marzo 1920).
 Oración fúnebre pronunciada en la Santa Iglesia Catedral de Huesca el día 26 de abril de 1920, en las solemnes exequias del Rey Alfonso I de Aragón, dicho el Batallador,- y ante los reales restos, por el Ilmo. Sr. Obispo de la diócesis, Fr. Zacarías Martínez-Núñez, de la Orden de San Agustín. Segundo Congreso de Historia de la Corona de Aragón, en Huesca (26 y 29 de abril de 1920), 24 pp.
 Conferencia del Ilmo. Sr. Obispo de Huesca, Fr. Zacarías Martínez-Núñez, O. S. A. Una rápida excursión por el mundo de la ciencia y de la vida. ¿Dios o el acaso? Precedida del discurso de presentación por el vicepresidente de la Academia, Dr. D. Antonio de Gregorio y Rocasolano. En el teatro Principal, de Zaragoza. El día 8 de abril de 1921, Publicaciones de la Academia de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y naturales de Zaragoza, Talleres Tipográficos Ediciones Aragonesas, Zaragoza 1921, 52 pp. Se publicó también en LaCdeD, 125 (1921), 335-353, 414-438.
 Sermones y discursos, conferencias y pastorales del Ilustrísimo Señor Obispo de Huesca, P. Zacarías Martínez-Núñez, (del O. de San Agustín), prólogo del Sr. Ortega Munilla, segunda serie, Sáenz de Jubera, Hermanos, Editores, calle de Campomanes, n. 10, Madrid 1921, XVI + 252 pp., Impr. Helénica, Madrid.
 Panegírico de San Fernando, pronunciado por el Ilmo. P. Zacarias Martínez-Núñez, Obispo de Huesca, en la fiesta militar que se celebró con motivo del centenario de la Catedral de Burgos y la traslación de la reliquia del Santo Conquistador de Sevilla, 19 de julio de 1921, Impr. del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús,Madrid 1922, 15 pp. Se publicó también en LaCdeD, 128 (1922), 112-124, y en EA, 73 (1922), 81-92.
 Oración fúnebre que con motivo del cuarto centenario de Fr. Luis de León pronunció en la Catedral de Salamanca el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Santiago, Fr. Zacarías Martínez-Núñez, O. S. A., el día 26 de mayo de 1928, Imprenta del Real Monasterio, El Escorial 1928,, 22 pp. Se publ. en RC, 2 (1928), 559-571, así como también en la REEB, nn. 28-29 (1928), 2-23, Málaga.
 Discursos y oraciones sagradas del P. Zacarías Martínez-Núñez, O. S. A., Arzobispo de Santiago, primera serie, 2.a edición, Impr. del Real Monasterio, El Escorial 1929, 353 pp.
 Conferencias y pastorales del Padre Zacarías Martínez-Núñez, O. S. A., Arzobispo de Santiago, segunda serie, Imprenta del Real Monasterio, El Escorial 1929.
 Discursos y pastorales del P. Zacarías Martínez-Núñez, O. S. A., Arzobispo de Santiago, Tercera serie. Impr. del Real Monasterio, El Escorial 1929, 243 pp.

Примітки

Джерела 
 García Cortés, Carlos. Zacarías Martínez Núñez (1864-1933). Agustino, orador, apologista, obispo. Madrid, 2009. ISBN: 978-84-95745-93-4

Посилання 

 Martínez Núñez, Zacarías   // Provincia Agustiniana Matritense

Архієпископи Компостельські
Єпископи Віторійські
Єпископи Уескські
Іспанські біологи
Доктори наук
Августинці
Професори